Дабич Микола Дмитрович (23 квітня 1857, Херсонська губернія — ?) — російський військово-морський діяч, віце-адмірал (1908).
 Мілорад Дабич — сербський футболіст.